La rosa del deserto – racconto di Hanan al-Shaykh del 1982
La rosa del deserto – libro di Pep Subiròs del 1993
La rosa del deserto – poesia di Nicasio Álvarez de Cienfuegos
La rosa del deserto – canzone del 2000 dei Nomadi, contenuta nell'album Liberi di volare

Pagine correlate
Rosa del deserto (disambigua)